Halmi Jenő (1877–?) színész, színházigazgató
 Halmi Jenő (1905–1987) színész, színházigazgató